El topónimo Colwich puede hacer referencia a:

 Colwich, una ciudad en el estado de Kansas (Estados Unidos);
 Colwich, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).